Theatres des Vampires () — итальянская готик-метал-группа, относящая свою музыку к стилю «Vampiric Metal».

История группы

Ранний период: симфонический блэк-метал 
Группа Theatres des Vampires была образована Александром Нинциати (он же «Лорд Вампир») в 1994 году в Риме. Коллектив был назван в честь вымышленного театра из романов Энн Райс. Первоначально группа играла симфонический блэк-метал, а состав её постоянно менялся.

Первый альбом Theatres des Vampires, озаглавленный Vampyrisme, necrophilie, necrosadisme, necrophagie, был выпущен в 1996 году. Вскоре после выпуска диска состав коллектива почти полностью сменился. В течение следующих нескольких лет команда переживала тяжёлые времена в связи с частыми сменами составов; второй альбом, The Vampire Chronicles, появился в 1999 году, отметив постепенный отход музыкантов от блэк-метала в сторону готик-метала. Отличительной особенностью музыки Theatres des Vampires становится совмещение различных типов вокалов — мужского скриминга, женского чистого вокала и хоровых вставок. Тексты, принадлежавшие фронтмену Александру «Лорду Вампиру» Нинциати, сочетали вампирскую романтику с традиционными для блэк-метала антирелигиозными мотивами.

Расцвет: «вампирский» готик-метал 
В 2001 году вышел успешный альбом Bloody Lunatic Asylum, а следующий диск Suicide Vampire (2002) окончательно закрепил коммерческий успех группы. В 2003 году Theatres des Vampires сопровождали Christian Death в их европейском туре, что также способствовало росту популярности коллектива.

2004 год отмечен переизданием самого первого альбома группы под заглавием Vampyrisme и выходом концептуального альбома Nightbreed of Macabria, по своему звучанию более мягкого и «лёгкого», нежели более ранние работы Theatres des Vampires. Наметившиеся противоречия между Алессандро «Лордом Вампиром» и вокалисткой Соней Скарлет привели в итоге к уходу Алессандро из группы.

Современный период: готик-рок/метал с женским вокалом 
Под руководством Сони Скарлет Theatres des Vampires вскоре записали альбом Pleasure And Pain (2005). Стиль команды изменился в сторону более «мягкого», ориентированного на массовый вкус готик-метала с женским вокалом и уклоном в дарквейв. Следующий диск группы, названный Anima Noir, был издан в 2008 году. В 2016 году вышел альбом Candyland.

Состав 
 Fabian Varesi — клавишные, бэк-вокал (с 1997 года)
 Gabriel Valerio — ударные бэк-вокал (с 1997 года)
 Zimon Lijoi — бас-гитара, бэк-вокал (с 1997 года)
 Соня Скарлет (Sonya Scarlet) — вокал (с 1999 года)
 Stephan Benfante — гитара (с 2006 года)

Бывшие участники 
 «Lord Vampyr» () — вокал (1996—2004)
 «Justine» (Consuelo) — женский вокал (с 1999 года) на альбомах с The Vampire Chronicles до Suicide Vampire
 «Agaharet» (Enrico De Dominicis) — ударные на первом альбоме
 «Incubus» (Alessandro Pallotta) — гитара (1999—2002)
 «Strigoi» — гитара (1999—2001)
 «Mortifer» — гитара (2001)
 «Morgoth» (Robert Cufaro) — гитара (2002—2006), сессионные клавишные на первом альбоме.

Приглашённые участники 
 Gian Pyres (John Piras) — гитара на альбоме Vampyrìsme
 Valor (Christian Death) — бэк-вокал на альбоме Vampyrìsme
 Flegias (Necrodeath, Cadaveria) — бэк-вокал на альбоме Pleasure And Pain
 Dhilorz (Ancient) — бэк-вокал на альбоме Pleasure And Pain
 Nicholas (Ensoph) — бэк-вокал на альбоме Pleasure And Pain
 Giampaolo Caprino (Stormlord) — бэк-вокал на альбоме Pleasure And Pain
 Hanna Kej — женский бэк-вокал и автор текстов для альбома Anima Noir
 Luca Bellanova (Luca Bellanova’s Project, Starkiller sound) — бэк-вокал и автор текстов для альбома Anima Noir
 Christian Ice (Agony, Prophilax, Aborym, Inner Void) — бэк-вокал, автор текстов для альбома Anima Noir

Дискография 
 1994: Nosferatu, Eine Simphonie Des Grauens
 1996: Vampyrìsme, Nècrophilie, Nècrosadisme, Nècrophagie
 1999: The Vampire Chronicles
 2001: Bloody Lunatic Asylum
 2001: Jubilaeum Anno Dracula
 2002: Suicide Vampire
 2003: The (Un)Official History 1993—2003
 2003: Vampyrìsme (Переиздание «Vampyrìsme, Nècrophilie, Nècrosadisme, Nècrophagie»)
 2004: The Blackend Collection
 2004: Nightbreed of Macabria
 2005: Pleasure And Pain
 2006: The Addiction Tour (Live DVD)
 2007: Desire of Damnation
 2008: Anima Noir
 2011: Moonlight Waltz
 2012: Cult of Lahmia (EP)
 2016: Candyland
 2021: In Nomine Sanguinis

Ссылки 

 Официальный сайт Theatres des Vampires
 Theatres Des Vampires — русскоязычный фан сайт
 Theatres des Vampires на MySpace
 
 Theatres des Vampires на Encyclopaedia Metallum
 Theatres des Vampires на Vampire Freaks
 Theatres des Vampires на Last.fm
 Theatres des Vampires in French

Метал-группы Италии
Блэк-метал-группы Италии
Готик-метал-группы Италии
Рок-группы с женским вокалом